Adam Rapacki (1896–1935) – polski kompozytor i śpiewak
 Adam Rapacki (1909–1970) – polski polityk i dyplomata, minister spraw zagranicznych
 Adam Rapacki (ur. 1959) – polski oficer policji, zastępca Komendanta Głównego Policji, podsekretarz stanu w MSWiA